Dominic Ressel – judoka tedesco
 Franco Ressel – attore italiano
 Josef Ressel – inventore e guardaboschi austriaco
 Peter Ressel – ex calciatore olandese